Leopoldina Bádenská (22. února 1837 – 23. prosince 1903) byla narozením bádenská princezna a sňatkem princezna z Hohenlohe-Langenburgu.

Život 
Princezna Leopoldina se narodila jako čtvrtá dcera a poslední dítě prince Viléma Bádenského a Alžběty Alexandry Württemberské, dcery Ludvíka Württemberského. Jejími prarodiči z otcovy strany byli první bádenský velkovévoda Karel Fridrich Bádenský a jeho druhá manželka Luisa Karolína z Hochbergu. Vyrůstala v Karlsruhe společně se svými sestrami Žofií Pavlínou a Pavlínou Alžbětou.

Leopoldina se 24. září 1862 v Karlsruhe provdala za Heřmana Hohenlohe-Langenburského, druhého syna Arnošta I. Hohenlohe-Langenburského a Feodory Leiningenské. Leopoldina měla s Heřmanem tři děti:

 Arnošt II. Hohenlohe-Langenburský (13. září 1863 – 11. prosince 1950) ⚭ 1896 Alexandra Sasko-Koburská (1. září 1878 – 16. dubna 1942)
 Elisa Hohenlohe-Langenburská (4. září 1864 – 18. března 1929) ⚭ 1884 Jindřich XXVII. z Reussu (10. listopadu 1858 – 21. listopadu 1928)
 Feodora Hohenlohe-Langenburská (23. července 1866 – 1. listopadu 1932) ⚭ 1894 Emich Leiningenský (18. ledna 1866 – 18. července 1939)

Princezna Leopoldina založila asociaci. Ve Štrasburku, kde byl její manžel jmenován Alsasko-Lotrinskinským guvernérem, přebírala zejména reprezentační povinnosti. Zemřela 23. prosince 1903 po dlouhé nemoci. Byla pohřbena na rodinném hřbitově v Langenburgu.

Tituly a oslovení 
 22. února 1837 – 24. září 1862: Její Velkovévodská Výsost princezna Leopoldina Bádenská
 24. září 1862 – 23. prosince 1903: Její Velkovévodská Výsost princezna z Hohenlohe-Langenburgu

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození 22. února
Narození v roce 1837
Úmrtí 23. prosince
Úmrtí v roce 1903
Bádenské princezny
Ženy
Narození v Karlsruhe